Episodi di Un milione di piccole cose – prima stagione della serie televisiva A Million Little Things trasmessa negli Stati Uniti d'America dal 26 settembre 2018 al 28 febbraio 2019
 Episodi di Un milione di piccole cose – seconda stagione della serie televisiva A Million Little Things trasmessa negli Stati Uniti d'America dal 26 settembre 2019 al 26 marzo 2020
 Episodi di Un milione di piccole cose – terza stagione della serie televisiva A Million Little Things trasmessa negli Stati Uniti d'America dal 19 novembre settembre 2020 al 9 giugno 2021
 Episodi di Un milione di piccole cose – quarta stagione della serie televisiva A Million Little Things trasmessa negli Stati Uniti d'America dal 22 settembre 2021